Кошачьеглазые ужи, или кошачьеглазые змеи (), — род змей из семейства ужеобразных, обитающий в Новом Свете.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 45 см до 1 м. Голова короткая, толстая. Глаза большие, зрачки вертикальные, напоминают кошачьи глаза — отсюда и происходит их название. Имеют заднечелюстные ядовитые клыки. Туловище очень тонкое и стройное. Голова отграничена от туловища. Вдоль середины туловища тянется 19-25 полос чешуи. Окрас чёрный, коричневый, желтоватый. Брюхо гораздо светлее спины. На общем фоне могут располагаться светлые полоски или тёмные пятна.

Образ жизни 
Населяют тропические леса, каменистые, скальные местности, саванны. Активны ночью. Хорошо лазают и плавают. Питаются ящерицами, земноводными.

Яд не представляет угрозы для человека.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи.

Распространение 
Обитают от юга США до Южной Америки включительно.

Классификация 
На май 2021 года в род включают 16 видов:
 , или кольчатая кошачьеглазая змея
 
 , или островной кошачьеглазый уж 
 , или гватемальский кошачьеглазый уж
 
 , или пятнистая кошачьеглазая змея
 
 , или чернополосая кошачьеглазая змея
 
 
 , или крапчатый кошачьеглазый уж
 
 
 , или трансамериканская кошачья змея
 , или блестящая кошачьеглазая змея

Примечания

Литература 
 Fitzinger, 1843 : Systema Reptilium, fasciculus primus, Amblyglossae.  Vienna: Braumüller & Seidel. 106 pp. + indices. (Leptodeira, new genus, p. 27). 
 Beolens, Bo; Watkins, Michael; Grayson, Michael (2011). The Eponym Dictionary of Reptiles. Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. (Leptodeira bakeri, p. 15).
 Freiberg M (1982). Snakes of South America. Hong Kong: T.F.H. Publications. 189 pp. . (Genus Leptodeira, pp. 75, 100–101, 133 + photograph on p. 55).

Ужеобразные